Juan Carlos Colombo puede referirse:

 Juan Carlos Colombo (1925-2013), un militar argentino.
 Juan Carlos Colombo (1950-), un actor argentino.